Сезон 1969/70 для «Питтсбург Пингвинз» был третьим сезоном франшизы в Национальной хоккейной лиге. В этом сезоне «Пингвинз» впервые в истории франшизы вышли в плей-офф. «Пингвинз» завершили сезон на втором месте в Западном дивизионе, отстав на 22 очка от «Сент-Луис Блюз», занявшего первое место. Во втором раунде плейофф Питтсбург был ликвидирован после поражения в серии от всë того же «Сент-Луис Блюз» 2-4.

Любительский драфт

Обмены в межсезонье

Список

Регулярный чемпионат 

Сокращения: # = итоговое место в регулярном чемпионате, В = количество побед, Н = количество игр, закончившихся в ничью, П = количество поражений,  ЗШ - заброшено шайб, ПШ - пропущено шайб

♦ - участие в розыгрыше Кубка Стэнли

Обмены по ходу регулярного чемпионата

Статистика игроков 
Полевые игроки

Сокращения: И = сыграно игр в регулярном чемпионате, Ш = заброшено шайб, П = сделано голевых передач, О = набрано очков по системе «гол+пас», +/- = показатель, отражающий разность заброшенных и пропущенных командой шайб в то время, когда игрок находился на льду, ШВ = штрафное время (мин.)

Примечание к таблице: ↓ - статистика игрока до обмена из Питтсбург Пингвинз  ↑ - статистика игрока после обмена в Питтсбург Пингвинз

Голкиперы

Сокращения: И = сыграно игр в регулярном чемпионате, Поб = победа, Пор = поражение, Н = ничья, ПШ = пропущено шайб, ПШ/И — показатель, отражающий среднее количество пропущенных шайб за игру, СМ = количество проведенных игр, где вратарь на протяжении всей игры успешно отражает все атаки команды соперника и не пропускает ни одной шайбы в свои ворота

Примечания 

1969/1970
П